Windom (Kansas)
Windom (Minnesota)
Windom (Texas)

Desambiguações de topônimos